Fuster puede hacer referencia a:

Casa Fuster, edificio modernista en Barcelona (España).
Domingo Gimeno Fuster, pintor y retratista español.
Jaume Fuster, escritor y político español.
Joan Fuster, escritor español en lengua catalana.
Joaquín Fuster, político español.
José Rodríguez Fuster, artista cubano.
Miguel Fuster (piloto), piloto español de rallyes.
Miguel Fuster (historietista), historietista español.
Valentín Fuster Carulla, cardiólogo español.
David Fuster, futbolista del Olimpiakos.